Parque de la Prehistoria (Italia)
 Parque de la Prehistoria (Teverga)